Конкурс песни «Интервидение 2015» — планировавшийся шестой конкурс песни «Интервидение» и первый с момента его возрождения в мае 2014 года. Конкурс предполагалось провести в российском городе Сочи, который принимал Зимние Олимпийские игры 2014. Страны, имеющие право соревноваться в конкурсе являются членами Содружества Независимых Государств, Шанхайской организацией сотрудничества и бывшего Советского Союза. Первоначальной датой проведения конкурса был назван октябрь 2014 года. Позже организаторами конкурса Виктором Дробышем и Игорем Матвиенко было объявлено, что конкурс будет перенесён на весну или осень 2015 года. Причиной стала политическая ситуация в России. После объявленных периодов времени никаких официальных вестей от организаторов не поступало — конкурс не состоялся.

Место проведения 

Российский певец и продюсер Игорь Матвиенко объявил о возрождении конкурса песни «Интервидение», который планировалось провести в октябре 2014 года в городе Сочи, месте проведения Зимних Олимпийских игр 2014.

Участники 
Своё участие в конкурсе подтвердили 7 стран: Китай, Казахстан, Киргизия, Россия, Туркмения, Таджикистан и Узбекистан. Из их числа с помощью национального отбора был выбран только участник от России — Александр Иванов.

Другие страны 

Конкурс был открыт для членов Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, бывшего Советского Союза (включая Прибалтику) а также Южной Кореи и Японии.

Отказ 
  — 27 февраля 2015 года латвийский вещатель LTV заявил, что страна не будет участвовать в конкурсе 2015 года в Сочи.

См. также 
 Евровидение 2014
 Евровидение 2015
 Детское Евровидение 2014
 Тюрквидение 2014
 Азиатско-Тихоокеанский телефестиваль песни 2014
 Азиатско-Тихоокеанский радиофестиваль песни 2014

Примечания